Devant les Barreaux est un film documentaire belge réalisé en 2015 par Daphné Baiwir.

Il a été diffusé sur RTC-Télé Liège en 2018, Antenne Centre Télévision et Télé MB en 2019.

Synopsis 
Tourné à la prison de Lantin, ce documentaire suit le parcours d'un détenu dans le regard des professionnels qui l'accompagne. On y découvre ainsi des agents, des soignants, des travailleurs sociaux...

Festivals et Récompenses 
 2018 : Sélection Compétition Officielle au Festival International du Film Policier de Liège

Notes et références

Liens externes 
 
 
 http://www.wbimages.be/index.php?id=8973&tx_cfwbavmsearch_pi1%5Buid%5D=20876
 http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/50940_1

Film documentaire belge
Film documentaire sur la prison